ÖTC steht für

 Österreichischer Touring-Club, siehe Österreichischer Automobil-, Motorrad- und Touring Club
 Österreichischer Touristen-Club, siehe Österreichischer Touristenklub

siehe auch
 OTC

Abkürzung